Люба́вичское сельское поселение — муниципальное образование в составе Руднянского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Любавичи.

Географические данные 
 Расположение: юго-западная часть Руднянского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с   Казимировским сельским поселением
 на юго-востоке — с   Смолиговским сельским поселением
 на юге — с  Краснинским районом
 на юго-западе и западе — с  Белоруссией
 на северо-западе — с Кругловским сельским поселением
 Крупные реки: Малая Березина, Березина.

История 
Образовано Законом от 1 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года, к 1 января 2019 года в Любавичское сельское поселение были включены все населённые пункты  упразднённого Казимировского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 50 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Куземченков Виктор Петрович .

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, производство гипса и бетона .

Примечания 

Муниципальные образования Руднянского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области